Bert Haanstra (1916-1997), Nederlands filmregisseur
 Jan Haanstra (1937-2006), Nederlands politicus
 Rimko Haanstra (1948), Nederlands filmregisseur, zoon van Bert en broer van Jurre
 Jurre Haanstra (1952), Nederlands musicus en componist, zoon van Bert en broer van Rimko 
 Johanna Haanstra (1956), Nederlandse politica